Э́ктор Сальва́ (; 27 ноября 1939, Монтевидео — 20 ноября 2015, там же) — уругвайский футболист, полузащитник, выступавший в 1950-х — 1970-х годах. В составе сборной Уругвая — участник чемпионата мира 1966 года. После завершения спортивной карьеры периодически работал тренером.

Биография 
Эктор Сальва — воспитанник школы «Насьоналя», в основном составе которого дебютировал в 1959 году. Выступал за эту команду до 1961 года, дважды занимал с «Насьоналем» второе место в чемпионате Уругвая (после «Пеньяроля»). С 1962 по 1965 год выступал за «Рамплу Хуниорс». Наиболее успешным для него и команды стал 1964 год — Сальва с 12 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата, а скромная «Рампла» стала вице-чемпионом страны (вновь первенствовал «Пеньяроль»). С 1966 по 1968 год Эктор Сальва играл за «Данубио», после чего переехал в Аргентину, где провёл сезон за «Химнасию и Эсгриму» из Ла-Платы. Свои последние в профессиональной карьере сезоны провёл на родине — за «Белья Висту» (1970 год) и «Уракан Бусео» в 1971 году.

Если на клубном уровне Чино Сальва так и не выиграл ни одного трофея, то вместе со сборной Уругвая ему повезло больше. Ещё до дебюта за «Насьональ» в 1958 году в составе молодёжной сборной Сальва стал победителем второго розыгрыша чемпионата Южной Америки в своей возрастной категории. С 1960 по 1967 год Сальва выступал за основную сборную Уругвая, и в 18 матчах отметился двумя забитыми голами. В 1966 году вместе с «селесте» выступил на чемпионате мира в Англии. Сальва сыграл в одном матче — в 1/4 финала уругвайцы уступили будущим финалистам, сборной ФРГ, со счётом 0:4. В 1967 году помог своей национальной команде выиграть чемпионат Южной Америки. В этот раз он принял участие во всех пяти матчах, лишь один раз выйдя на замену, и четыре раза появляясь в основном составе.

После завершения спортивной карьеры Чино Сальва работал тренером в «Химнасии» (Ла-Плата), «Мирамар Мисьонесе» и «Насьонале». В 1986 году выиграл с «Мирамар Мисьонесом» Второй дивизион чемпионата Уругвая. В 1996 году выиграл с «Насьоналем» второй этап чемпионата Уругвая — Клаусуру. Кроме того, благодаря Сальве в «Насьонале» сумел закрепиться впоследствии защитник сборной Уругвая (участник чемпионата мира 2002) Фабиан O’Нил.

Эктор Сальва умер 20 ноября 2015 года, не дожив всего неделю до своего 76-летия.

Титулы и достижения 
Командные
  Вице-чемпион Уругвая (2): 1959, 1961, 1964
 Чемпион Южной Америки среди молодёжи (1): 1958
 Чемпион Южной Америки (1): 1967
Личные
  Лучший бомбардир чемпионата Уругвая (1): 1964
Тренерские
  Победитель Второго дивизиона Уругвая (1): 1986

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Рампла Хуниорс»
Игроки ФК «Уракан Бусео»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Чемпионы Южной Америки по футболу
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Мирамар Мисьонес»
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Тренеры ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата